Caribe hace referencia a varios artículos:

Geografía
 Caribe, región conformada por el mar Caribe, sus islas y las costas que lo rodean;
 Mar Caribe o mar de las Antillas, mar abierto tropical del océano Atlántico, al este de América Central y al norte de América del Sur, que cubre la superficie de la placa del Caribe;
 Placa del Caribe, placa tectónica de 3,2 millones de km², que incluye una parte continental de América Central (Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá) y constituye el fondo del mar Caribe, al norte de la costa de América del Sur;
 Cuenca del Caribe, área geográfica que incluye la isla de Cuba hacia el oeste y se extiende hacia el sur por el litoral caribeño mexicano de la península de Yucatán, continúa por las costas caribeñas de América Central y luego, hacia el este, a través del litoral norte de América del Sur, específicamente por Venezuela y la región Caribe de Colombia;
 Islas Caribes o Antillas, numeroso grupo de archipiélagos conformado por las islas Bahamas o Lucayas, las Antillas Mayores y las Antillas Menores, ubicado entre el mar Caribe y el océano Atlántico;
 Caribe sudamericano, parte de las costas de América del Sur sobre el mar Caribe, que incluye a Colombia y Venezuela;
 Región Caribe de Colombia, área continental y marítima más septentrional de Colombia;
 Río Caribe, ciudad costera situada al oriente de Venezuela, en la margen norte de la península de Paria, en territorio del Estado Sucre;
 Caribe Neerlandés, nombre que anteriormente recibía la región conformada por las islas caribeñas de Bonaire, San Eustaquio y Saba.

Cultura

Idiomas
 Lenguas caribes, familia de lenguas que consta de unas 20 lenguas y unos 50,000 hablantes, presentes en Venezuela, las Guayanas, Brasil y Colombia;

Comunidades
 Caribes o caríbales, conjunto de pueblos que, en el momento del contacto colombino en el , ocupaban el noreste de Venezuela y varias de las Antillas Menores;

Música
 Música del Caribe o música caribeña, grupo de diversos géneros musicales, cantos y danzas del Gran Caribe: Caribe insular, América Central y las costas de Venezuela, México y Colombia;
 Caribe atómico, cuarto álbum de la banda de rock colombiana Aterciopelados, publicado en 1998;

Cine y televisión
 Canal Caribe, Instituto Cubano de la Radio y la Televisión.
 Caribe (telenovela), venezolana, de 1990;
 Caribe (película), costarricense, de 2004;
 Caribe (película de 1987)
 CaribeVisión, canal de televisión de Estados Unidos en español, que emite en Miami, Nueva York y Puerto Rico desde el 11 de septiembre de 2007;

Radio 

 Radio Karibeña, emisora radial peruana de cumbia.

Deporte

Béisbol
 Caribes de Anzoátegui, equipo venezolano de béisbol profesional.

Historia
 Caribe alemán, fallido proyecto imperial llevado a cabo por colonos alemanes y la Armada alemana durante el  para establecer una base militar y comercial en la Indias Occidentales;

Peces
Nombre común que reciben las siguientes especies Serrasalminae:
 Catoprion mento, el caribe jetón;
 Pristobrycon calmoni, el caribe;
 Pristobrycon maculipinnis, el caribe rojo;
 Pristobrycon striolatus, el caribe amarillo;
 Pygopristis denticulata, el palometa caribe;
 Pygocentrus cariba, el caribe capa burro;
 Serrasalmus elongatus, el caribe elongado;
 Serrasalmus altuvei, el caribe;
 Serrasalmus irritans, el caribe pinche;
 Serrasalmus medinai, el caribe;
 Serrasalmus nalseni, el caribe;
 Serrasalmus neveriensis, el caribe;
 Serrasalmus rhombeus, el caribe negro.